Springdale Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Springdale Historic District (New Hope, Pennsylvania), NRHP-ID 85000461
 Springdale Historic District (York, Pennsylvania), NRHP-ID 01000926